Označení USS Constellation nesla v historii amerického námořnictva čtyři plavidla:
 USS Constellation (1797), fregata sloužící v letech 1797–1853
 USS Constellation (1854), dělová šalupa sloužící v letech 1855–1933 a 1940–1950
 USS Constellation (CC-2), bitevní křižník třídy Lexington, jehož stavba byla zahájena v roce 1920, nebyl však dokončen a byl sešrotován
 USS Constellation (CV-64), letadlová loď třídy Kitty Hawk sloužící v letech 1961–2003
 USS Constellation (FFG-62), objednaná fregata třídy Constellation a první loď své třídy